Az 1995-ös férfi vízilabda-Európa-bajnokságot 1995. augusztus 17. és augusztus 27. között rendezték meg Ausztriában, Bécsben 12 csapat részvételével. A tornát a címvédő olasz válogatott nyerte, a döntőben a magyar csapat ellen nyertek 10–8-ra.

Lebonyolítás 
A tornán 12 csapat vett részt. Négy hármas csoportot alkottak, amelyekben körmérkőzések után dőlt el a csoportbeli helyezés. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe

A középdöntőben újabb körmérkőzesekre került sor, a csoportok első két helyezettje jutott az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 Magyar Sport Évkönyv – 1996. Aréna 2000 ISSN 1218-0807

Kapcsolódó szócikkek 
 1995-ös női vízilabda-Európa-bajnokság

F1995
Európa-bajnokság F